Výraz ohníček má více významů:

malý oheň
Ohníček (časopis) – český časopis pro mládež (vycházející od roku 1948), pojmenovaný pravděpodobně podle ruského (sovětského) vzoru
alternativní rodový název pro některé jednoleté hlaváčky, např. ohníček letní, ohníček plamenný nebo ohníček roční